Дэ́вид Бе́нджамин Джеймс (; род. 1 августа 1970, Уэлин-Гарден-Сити, графство Хартфордшир) — английский футболист, выступавший на позиции вратаря.

Карьера

«Уотфорд» 
Начал карьеру в молодёжной команде «Уотфорда». В 1989 году он помог своей команде выиграть Молодёжный кубок Англии.

«Ливерпуль» 
В 1992 году Дэвид перешёл в «Ливерпуль», в котором после ухода Брюса Гроббелара стал основным вратарём. Несмотря на то, что в команде Роя Эванса Джеймс был практически безальтернативным «номером один» и являлся одним из лидеров «Ливерпуля» середины 1990-х на поле и вне его, болельщикам клуба он запомнился регулярными ошибками, которые приводили к забитым мячам и не давали «красным» вернуть на «Энфилд» чемпионский титул, в последний раз завоёванный командой в 1990 году.

«Астон Вилла» 
В итоге после того как Эванса сменил на тренерском посту Жерар Улье, клуб принял решение расстаться с Дэвидом и продал футболиста бирмингемской «Астон Вилле».

«Вест Хэм» 
11 июля 2001 года Джеймс перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» за £3,5 млн, подписав четырёхлетний контракт. Однако, после серьёзной травмы колена за сборную, его дебют откладывался в течение нескольких месяцев. 24 ноября 2001 года состоялся его дебют в домашнем матче против «Тоттенхэм Хотспур» (поражение 0:1). В сезоне 2002/03 «Вест Хэм» вылетел в первый дивизион. Джеймс остался с «Вест Хэмом» на сезон 2003/04. Сыграл 102 игры во всех турнирах за «Вест Хэм».

«Манчестер Сити» 
14 января 2004 прежде чем вернуться в Премьер-лигу с «Вест Хэмом», перебрался в «Манчестер Сити» за неназванную сумму в качестве замены Дэвида Симена. 17 января состоялся дебют с домашней ничьей с «Блэкберн Роверс» (1:1).

10 августа 2006 Джеймс, который был отделен от своей жены, заявил, что ему нужно покинуть «Манчестер Сити», чтобы быть ближе к своим детям, которые жили в Лондоне. «Манчестер Сити» подтвердил, что они приняли предложение от «Портсмута». Через два дня он перешёл в «Портсмут» за 1,2 миллиона фунтов, подписав двухлетний контракт

«Портсмут» 
30 января 2008 в матче Лиги против «Манчестер Юнайтед» он стал третьим игроком (после Гэри Спида и Райана Гиггза), сыгравшим 500-й матч в английской Премьер-лиге.

Джеймс продлил контракт в мае 2007, по которому он оставался на «Фраттон Парк» до конца сезона 2008/09. Джеймс выиграл второй крупный трофей в своей карьере в течение сезона 2007/08, когда «Портсмут» одержал победу над «Кардифф Сити» (1:0) на стадионе «Уэмбли» в финале Кубка Англии. 8 ноября 2008 года он сыграл свой 100-й матч за «Портсмут».

Джеймс был капитаном «Портсмута» в полуфинале Кубка Англии сезона 2009/10 против «Тоттенхэм Хотспур», где «Портсмут» выиграл 2:0 в дополнительное время. Он также был капитаном команды в финале с «Челси», в котором «помпи» уступили со счётом 1:0.

«Бристоль Сити» 
В июне 2011 года подписал новое годовое соглашение с клубом «Бристоль Сити».

1 мая 2012 года закончил выступать за «Бристоль Сити».

«Борнмут» 
28 сентября 2012 года Дэвид продолжил карьеру в клубе первого дивизиона «Борнмут». 42-летний футболист подписал контракт до конца сезона.

12 марта 2013 года «Борнмут» внезапно расторг контракт с Джеймсом с формулировкой «по взаимному согласию». Вратарь провёл на поле 19 матчей и был неотъемлемой частью успеха команды в её беспроигрышной серии, продолжившейся в течение 18 игр. Контракт подлежал бы продлению на следующий сезон, проведи Джеймс за клуб строго определённое количество выступлений, а именно 20 игр.

«Вестманнаэйяр» 
2 апреля 2013 года Джеймс подписал контракт с клубом из Исландии «IBV» — «Вестманнаэйяр». Впервые в своей карьере он будет играть за пределами Англии, совмещая работу голкипера с обязанностями помощника тренера клуба. На момент сделки Джеймс сыграл 975 матчей с начала карьеры, в том числе 53 за сборную своей страны. «IBV» стал девятым футбольным клубом в его послужном списке.

«Керала Бластерс» 
В 2014 перешёл в «Керала Бластер», принадлежащий Сачин Тендулкар, на сезон 2014 индийской Суперлиги в качестве играющего тренера. Он сказал: «Я надеюсь, что мое участие с ИСЛ будет началом чего-то великого». Его дебют состоялся 13 октября 2014 года в матче, завершившемся поражением со счётом 0:1 от «Норт-Ист Юнайтед». Его команда в итоге стала серебряным призёром в инаугурационной ИСЛ турнира, проиграв в финале 0:1 «Атлетико Калькутта».

Завершение карьеры 
В мае 2014 года объявил себя банкротом. Причиной банкротства называется развод с женой, что повлекло за собой большие долги спортсмена.

Карьера в сборной 
Джеймс — самый возрастной участник чемпионата мира 2010 года в ЮАР, на момент начала турнира ему было почти 40 лет. В матче со сборной Алжира Джеймс установил рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным дебютантом финальных турниров.

Тренерская карьера

«Лутон Таун» 
В октябре 2013 года стал играющим тренером в «Лутон Таун».

«Керала Бластерс» 
20 августа 2014 года стал играющим тренером «Керала Бластерс» из индийской суперлиги.

Награды 
В 2012 году Дэвид Джеймс был награждён орденом Британской империи за заслуги перед футболом и благотворительность.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль и статистика игрока на LFChistory.net
 Профиль игрока на сайте BBC 
 
 
 
 Профиль игрока на FootballDatabase.com
 Фонд Дэвида Джеймса
 Профиль игрока на сайте ESPN
 Авторская колонка Джеймса на guardian.co.uk

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Вестманнаэйяр»
Игроки ФК «Керала Бластерс»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Керала Бластерс»
Члены ордена Британской империи